Шотландское королевство.